Nel ist der Familienname folgender Personen:
 Ariane Nel (* 1996), südafrikanische Sprinterin
 Carina Nel (* 1988), südafrikanische Schauspielerin
 Christof Nel (* 1944), deutscher Theater- und Opern-Regisseur
 Gerrie Nel (* 1961), südafrikanischer Staatsanwalt
 Gert Cornelius Nel (1885–1950), südafrikanischer Botaniker
 Grant Nel (* 1988), australischer Wasserspringer
 Jeremy Nel (* 1934), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Johan Nel (* 1990), südafrikanischer Mörder
 Kristina Nel (* 1953), deutsche Schauspielerin
 Lofty Nel (1935–2016), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Vita Nel (* 1975), südafrikanische Beachvolleyballspielerin
 Wenda Nel (* 1988), südafrikanische Hürdenläuferin
 WP Nel (* 1986), südafrikanisch-schottischer Rugby-Union-Spieler
 Nel, Künstlername des deutschen Karikaturisten Ioan Cozacu (* 1953) 

Nel ist ein Vorname, siehe Nel (Vorname)

Nel steht für:

 Nel ASA, ein norwegisches Unternehmen

NEL oder NeL bezeichnet als Abkürzung:

 Nicht eheliche Lebensgemeinschaft, österreichischer Rechtsbegriff für eine Eheähnliche Gemeinschaft
 Netto-Energie-Laktation, Maß für die Energiedichte im Tierfutter, bezogen auf die Milchleistung 
 NEL (Pipeline), Norddeutsche Erdgasleitung
 NeL, eine freie 3D-Computerspiele-Engine für Mehrspieler-Online-Spiele (MMORPGs), siehe Ryzom
 NeL, „Nummer englisch für Leinen“, eine Maßeinheit der Garnfeinheit, siehe Feinheit_(Textilien)#Ne-System
 Next Line, Unicode-Zeichen U+0085 "Nächste Zeile", siehe Zeilenumbruch#Unicode: weitere Zeichen, die Zeilenumbruch markieren

NEL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Polen: Powiat Ełcki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch: 

 Neel, Nehl, Nell

NEL